Nagy-Britannia azon kevés országok egyike, amelyik valamennyi nyári és téli olimpiai játékokon részt vett. A brit sportolók eddig 806 érmet nyertek, legeredményesebb sportágaik az atlétika, az evezés, a vitorlázás, a kerékpározás és az úszás.

Nagy-Britannia az egyetlen olyan ország, amelyik valamennyi nyári olimpián szerzett aranyérmet.

Nagy-Britanniában három olimpiát rendeztek:
 1908. évi nyári olimpiai játékok, London
 1948. évi nyári olimpiai játékok, London
 2012. évi nyári olimpiai játékok, London

London ezzel az első város, amelyik már 3 olimpiát rendezett.

A Brit Olimpiai Szövetség 1905-ben alakult meg, a NOB még ebben az évben felvette tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Colin Moynihan.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

A fenti táblázat nem tartalmazza a brit sportolók által az 1908-as és az 1920-as nyári játékokon műkorcsolyában nyert érmeket (1 arany, 2 ezüst, 4 bronz).

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

A fenti táblázat tartalmazza a brit sportolók által az 1908-as és az 1920-as nyári játékokon műkorcsolyában nyert érmeket (1 arany, 2 ezüst, 4 bronz).

Források 

Nemzetek az olimpiai játékokon